Der Vitry-le-François-Champagne et Der ist ein französischer Wahlkreis im Département Marne in der Region Grand Est. Er umfasst 35 Gemeinden aus dem Arrondissement Vitry-le-François, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Vitry-le-François.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 35 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Vitrylefrancoischampagneetder